Weisel (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Weisel (Ehingen), een stadsdeel van de Duitse stad Ehingen, in de Alb-Donau-Kreis
Weisel (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Weisel (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania.